L'ELEAGUE Major: Boston 2018 est la 12 édition du Counter-Strike: Global Offensive Major Championships et le deuxième organisé par ELEAGUE. La phase de groupe a eu lieu à Atlanta, Géorgie, États-unis, du 12 janvier 2018 au 22 janvier 2018, et les séries éliminatoires ont eu lieu à Boston, Massachusetts, États-unis du 26 janvier 2018 au 28 janvier 2018. 

24 équipes se sont affrontées durant ce tournoi. Les seize équipes du dernier Major PGL 2017 Cracovie étaient directement qualifiées pour le Major, tandis que huit autres équipes ont dû se qualifier en passant par les qualifications régionales puisque ELEAGUE et Valve Corporation ont décidé d'étendre le Major à 24 équipes. C'était également la première fois qu'un Major a eu lieu dans deux villes différentes.

En battant FaZe Clan en finale, Cloud9 devient la première équipe nord-américaine à remporter un major sur Counter-Strike: Global Offensive. Tarik « tarik » Celik est désigné MVP du tournoi.

Phase New Champions

Notes et références 

Événement sportif à Boston
Compétition d'esport